Ludwik VII Młody (1120-1180) – król Francji w latach 1137-1180
 Ludwik VII Brodaty (1368-1447) – książę Bawarii-Ingolstadt w latach 1413-1447
 Ludwik VII – landgraf Hesji-Darmstadt w 1678 roku